Alfoz — antiga divisão administrativa, designava os arredores, zonas rurais ou conjunto de localidades em volta de uma vila

Municípios de Espanha
 Alfoz (Lugo) — na província de Lugo
 Alfoz de Lloredo — na Cantábria

Província de Burgos
 Alfoz de Bricia
 Alfoz de Lara
 Alfoz de Quintanadueñas
 Alfoz de Santa Gadea

Desambiguações de topônimos